P.C.V. Hansen er navnet på flere personer:

 P.C.V. Hansen (matematiker) (1844-1917) – dansk matematiker og professor (Peter Christian Vilhelm Hansen)
 P.C.V. Hansen (forfatter) (1869-1927) – dansk forfatter, journalist og anmelder (Peter Christian Valdemar Hansen)